Цепная реакция — обобщённое название непрерывных процессов.

В науке 
 Цепная реакция — химическая реакция, в ходе которой исходные вещества вступают в цепь превращений с участием промежуточных активных частиц
 Цепная реакция — процессы цепного деления атомных ядер

В кинематографе 

 «Цепная реакция» — советский фильм 1962 года.
 «Цепная реакция» — французская криминальная кинокомедия 1963 года.
 «Цепная реакция» — австралийский фильм 1980 года со Стивом Бисли.
 «Цепная реакция» — американский фильм 1996 года с Киану Ривзом.